Patch the Sky — двенадцатый студийный альбом американского рок-музыканта Боба Моулда, изданный в 2016 году.

Список композиций

Участники записи 
 Боб Моулд — вокал, гитара, клавишные, ударные
 Джейсон Нардуси — бас-гитара, бэк-вокал
 Джон Вурстер — ударные

Примечания 

Альбомы Боба Моулда